Die ACBS-Snookerasienmeisterschaft 2009 war ein kontinentales Snookerturnier, um den Asienmeister 2009 in dieser Billardvariante zu ermitteln. Die 25. Ausgabe des Turnieres wurde vom 2. bis zum 10. Mai 2009 von der Asian Confederation of Billiard Sports im chinesischen Tangshan, einer Großstadt nahe der Hauptstadt Peking, ausgetragen. Sieger wurde der Thailänder James Wattana, der mit einem Finalsieg über Mei Xiwen seinen dritten Asienmeistertitel holte. Meis chinesischer Landsmann Shi Hanqing spielte mit einem 138er-Break das höchste Break des Turnieres.

Modus 
Am Turnier sollten insgesamt 42 Spieler teilnehmen, die zu Beginn in zwei Sechser- und sechs Fünfer-Gruppen aufgeteilt wurden. Allerdings traten die iranischen Teilnehmer Soheil Vahedi und Amir Sarkhosh aus unbekannten Gründen nicht an, sodass es im Endeffekt zwei Sechser-, vier Fünfer- und zwei Vierer-Gruppen gab. In jeder Gruppe spielte jeder Teilnehmer einmal gegen jeden seiner Konkurrenten. Am Ende rückten die beiden besten Spieler in die Finalrunde vor, ab der der Asienmeister per K.-o.-System ermittelt wurde.

Finalrunde 
Die Finalrunde fand mit aufsteigenden Best-of-Modi statt. Ferner wurde neben dem Endspiel auch ein Spiel um Platz 3 ausgetragen.

Finale 
Für den jungen Chinesen Mei Xiwen war es das erste wichtige Endspiel, das er in seiner Karriere erreicht hatte. Im Finale traf er mit James Wattana auf einen sehr erfahrenen Spieler, der in den 1980ern und 1990ern in der professionellen Weltspitze zu verorten war und einen ersten Snooker-Boom in Asien ausgelöst hatte. Wattana hatte selbst schon zweimal die Asienmeisterschaft gewinnen können – 1986 und 1988 –, also über zwanzig Jahre vorher. Nach dem Verlust seines Profistatus 2008 versuchte Wattana nun, seinen dritten Titel zu gewinnen. Tatsächlich prägte er den Beginn des Spieles und ging mit 4:1 in Führung. Zwar konnte sein chinesischer Gegner noch auf 3:4 verkürzen, doch dann gewann der Thailänder die nächsten drei Frames und gewann so seinen dritten Asienmeistertitel. Er war dabei der erste Snookerspieler, dem dies gelang. Wattana erhielt als Asienmeister anschließend die Startberechtigung für die Profi-Saison 2009/10 und kehrte so nach nur einem Jahr wieder auf die Main Tour zurück. Auch Mei Xiwen wurde anschließend Profispieler, allerdings über eine gesonderte Nominierung der Asian Confederation of Billiard Sports.

Century Breaks 
Vier Spieler spielten während des Turnieres insgesamt sechs Century-Breaks. Das höchste Break gelang dem Chinesen Shi Hanqing mit 138 Punkten, während sein Landsmann Tian Pengfei gleich drei Breaks von mindestens hundert Punkten spielte.

Weblinks 
 Turnierübersicht bei CueTracker (englisch)
 Turnierübersicht bei global-snooker.com (archiviert, englisch)

Einzelnachweise 

2009
Snookerveranstaltung 2009
Billardturnier in der Volksrepublik China
Tangshan